Rajd Chorwacji 2021 (Croatia Rally 2021) – 48. edycja Rajdu Chorwacji. Był to rajd samochodowy odbywający się od 22 do 25 kwietnia 2021 roku w Chorwacji. Składał się z 20 odcinków specjalnych rozegranych na asfalcie. Baza imprezy była zlokalizowana w miejscowości Zagrzeb. Była to trzecia runda rajdowych mistrzostw świata w roku 2021. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC3 oraz Junior WRC.

Zwycięzcą trzeciej rundy RSMŚ 2021 został Francuz Sébastien Ogier, dla którego była to 51 wygrana w 159 starcie w mistrzostwach. Na drugim miejscu ze stratą niecałej sekundy przyjechał kolejny zawodnik zespołu Toyoty, Brytyjczyk Elfyn Evans. Trzecie miejsce zajął Belg Thierry Neuville samochodem Hyundai i20 Coupe WRC. W kategorii WRC2 zwyciężył Norweg Mads Østberg, a w WRC3 zwycięstwo odniósł Polak Kajetan Kajetanowicz (wygrał 5 oesów).

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 65 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej - OS20

Wyniki końcowe rajdu 

W klasyfikacji generalnej, WRC2 oraz WRC3 dodatkowe punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznawane są za odcinek Power Stage. Natomiast w klasyfikacji Junior WRC dodatkowe punkty przyznawane są za każdy wygrany odcinek specjalny.

Klasyfikacje RSMŚ 2021 po 3 rundach 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

WRC2

Do końcowej klasyfikacji liczone jest sześć najlepszych wyników spośród siedmiu wskazanych rajdów. Dodatkowe punkty są przyznawane za odcinek Power Stage.

WRC3

Junior WRC

W kategorii Junior WRC dodatkowe punkty wyszczególnione w indeksie górnym w tabeli, dodawane są za każdy wygrany odcinek specjalny.

Uwagi

Przypisy 

Rajd Chorwacji
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2021
2021 w Chorwacji